Miejscowości w Polsce:
 Ustrzyki Dolne
 Ustrzyki Górne

Inne:
 Ustrzyki – album zespołu KSU